Pugliese – inerente alla regione Puglia
Dialetto pugliese – insieme eterogeneo di dialetti romanzi
Romanico pugliese – stile artistico in architettura, scultura e nell'arte del mosaico

Persone 
Adilio Pugliese (1926-2002) – calciatore italiano, di ruolo terzino
Antonio Pugliese, noto anche con lo pseudonimo di Tony Parisi (1941-2000) – wrestler italiano
Armando Pugliese (1947) – attore e regista teatrale italiano
Emanuele Pugliese (1874-1967) – generale italiano
Emilio Pugliese, soprannominato il difensore dei poveri (1811-1852) – poeta, rivoluzionario e patriota italiano
Enrico Pugliese (1942) – sociologo e accademico italiano
Enotrio Pugliese (1920-1989)) – pittore italiano
Ernesto Pugliese (1963) – fumettista italiano
Francesco Del Pugliese (...–1519) – politico e mecenate italiano, nipote di Piero 
Giacomino Pugliese (XIII secolo) – rimatore appartenente alla cosiddetta Scuola siciliana
Giovan Francesco Pugliese (1789-1855) – storico e giurista italiano
Giovanni Pugliese Carratelli (1911-2010) – storico italiano
Giuseppe Pugliese (1983) – calciatore italiano, di ruolo difensore
Giuseppe Pugliese (1947-2020) – politico italiano
Luigi Pugliese (1850-1923) – vescovo cattolico italiano
Marco Pugliese (1971) – imprenditore, politico e dirigente sportivo italiano
Massimo Pugliese (1967) – imprenditore, e dirigente sportivo italiano
Nick Pugliese (1985) – giocatore di baseball statunitense con cittadinanza italiana
Nicola Pugliese (1944-2012) – scrittore italiano
Oronzo Pugliese (1910-1990) – allenatore di calcio italiano
Osvaldo Pedro Pugliese (1905-1995) – pianista, direttore d'orchestra e compositore argentino di tango
Patrick Ray Pugliese (1977) – comico e personaggio televisivo italiano
Piero Del Pugliese (1430-1498) – politico e mecenate italiano
Sergio Pugliese (1908-1965) – drammaturgo e giornalista italiano
Stefano Pugliese (1901-1978) – ammiraglio italiano
Ugo Pugliese (1961) – dirigente d'azienda e politico italiano
Umberto Pugliese (1880-1961) – generale italiano
Vincenzo Pugliese Giannone (1819-1892) – politico italiano
Vittorio Pugliese (1905-1965) – politico italiano